Göhlen bezeichnet:

 eine Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Göhlen
 einen Ortsteil der Gemeinde Neuzelle im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg, siehe Göhlen (Neuzelle)
 den deutschen Kinderbuchautor sowie Fernseh- und Filmproduzenten, siehe Josef Göhlen